Матей може да се отнася до:
 мъжко име, което означава „божи дар“ на иврит (от mattith, „дар“ и yahu, „Бог“)
 Матей (евангелист) (1 век), християнски апостол, един от четиримата евангелисти
 Матей (охридски архиепископ) (?-1410), православен духовник
 Матей Преображенски (1828-1875), български революционер

Вижте също 
 Евангелието от Матей в Библията, при посочване на източника на даден цитат (например Матей 1:23)